Lupoli – cognome italiano
 Arturo Lupoli – calciatore italiano
 Michele Arcangelo Lupoli – arcivescovo cattolico, teologo, letterato e archeologo italiano
 Vincenzo Lupoli – vescovo cattolico e scrittore italiano